Колдычево:
 Колдычево — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии, в составе Городищенского сельсовета.
 Колдычево (лагерь смерти) — нацистский концентрационный лагерь и лагерь смерти для массового уничтожения людей, преимущественно евреев времен Великой Отечественной войны.